Jakopovec je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Jalžabet, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 487 stanovnika te 131 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Bibliografija
Blizna - višeslojno arheološko nalazište kraj Jakopovca - Varaždin

Naselja u Varaždinskoj županiji